De Serie B 2011/12 was het 80ste voetbalseizoen op het tweede niveau van Italië. Het seizoen begon op 25 augustus 2011 met de wedstrijd Sampdoria–Padova (2-2) en eindigde op 26 mei 2012.

Ascoli Calcio kreeg gedurende het seizoen zeven punten in mindering wegens financiële onregelmatigheden. Delfino Pescara eindigde op doelsaldo als eerste, voor Torino FC. Beide clubs keerden terug in de hoogste afdeling van het Italiaanse voetbal, de Serie A. UC Sampdoria dwong promotie af via de play-offs. In de finale was de ploeg over twee duels te sterk voor AS Varese 1910.

In de 462 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 1164 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,52 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Ciro Immobile, die 28 keer scoorde voor Delfino Pescara.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = UC Sampdoria
| RD1-team02 = US Sassuolo 
| RD1-score01firstleg = 2
| RD1-score02firstleg = 1
| RD1-score01secondleg = 1
| RD1-score02secondleg = 1

| RD1-team03 = AS Varese 1910
| RD1-team04 = Hellas Verona 
| RD1-score03firstleg = 2
| RD1-score04firstleg = 0
| RD1-score03secondleg = 1
| RD1-score04secondleg = 1

| RD2-team01 = 'UC Sampdoria 
| RD2-team02 = AS Varese 1910
| RD2-score01firstleg = 3
| RD2-score02firstleg = 2
| RD2-score01secondleg = 1
| RD2-score02secondleg = 0
}}UC Sampdoria, gedegradeerd in het seizoen 2010/11, promoveert en komt in het seizoen 2012/13 opnieuw uit in de Serie A.DegradatieEmpoli FC weet zich te handhaven in de Serie B, Vicenza degradeert naar de Lega Pro Prima Divisione.Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.Meeste speelminuten

ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Delfino Pescara

Bijgaand een overzicht van de spelers van Delfino Pescara, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van trainer-coach Zdeněk Zeman de titel opeisten in de Serie B en zo promotie afdwongen naar de Serie A.

Zie ook
Serie A 2011/12
Coppa Italia 2011/12

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2011/12